UUE steht für:
 UUencode

Uue steht für:
 Ununennium, derzeit hypothetisches chemisches Element mit der Ordnungszahl 119

Abkürzung